Смутний час ()

 Смутний час — період історії Московського царства з 1604 року до 1613 року.
 Смутний час — спільний студійний альбом російських музикантів Валерія Кіпєлова та Сергія Мавріна.